Blästring kan syfta på:

 Blästring (rengöring) –  verkstadsteknisk metod
 Blästring (glas) – blästersand sprutas med högt tryck mot glaset

Se även
 Bläster – ett munstycke för att tillföra syre till en smideshärd, masugn, kupolugn, bessemerkonverter eller liknande, även luften som blåses
 Ångbläster –  en anordning i ånglok och andra ångmaskiner vars huvudsaklig uppgift är att blåsa ut den använda vattenångan från cylindrarna i skorstenen